Conferência de Genebra pode referir-se a:

 Conferência Naval de Genebra (1927), sobre a limitação dos armamentos navais
Conferência Mundial sobre População (29 de agosto a 3 de setembro de 1927), sobre demografia
 Conferência de Genebra (1932), uma continuação da conferência de 1927
 Conferência de Genebra (1954), sobre a Coreia e a Indochina (Vietnã)
 Conferência de Genebra (1973), sobre o conflito árabe-israelense
 Conferência de Genebra (1976), sobre Rodésia
 Conferência da Paz de Genebra (1991), sobre o Iraque e o Kuwait
 I Conferência de Genebra sobre a Síria (2012)
II Conferência de Genebra sobre a Síria (2014) 
Conferência da Paz de Genebra (2016), sobre o conflito Sírio
 Negociações de paz em Genebra sobre a Síria (2017)

Ver também 
 Convenções de Genebra, para o tratamento humanitário das guerras (1864, 1906, 1929, 1949)
 Conferência para o Desarmamento em Genebra, a Conferência Mundial de Desarmamento (1932-1934)
 Cimeira de Genebra (1955), sobre a guerra mundial da era da Guerra Fria
 Cimeira de Genebra (1985), sobre as relações internacionais e a corrida armamentista
 Acordo de Genebra (2003), sobre o conflito israelo-palestiniano
 Acordo provisório de Genebra sobre o programa nuclear iraniano (2013)
 Declaração de Genebra sobre a Ucrânia, um acordo para de-escalar a desordem pró-russa de 2014 na Ucrânia